Gorman je lahko:

 Gorman, priimek več znanih ljudi
 Gorman, Kalifornia
 Gorman, Severna Karolina
 Gorman, Teksas
 Gorman Township, Minnesota